Le British Superbike 2009 est la  du British Superbike Championship. La victoire est revenue à Leon Camier.

Autres compétitions 
 British Supersport - Champion : Steve Plater
 Focused Events RC8 Super - Champion : Dave Wood
 Superstock 1000 - Champion : Alastair Seeley
 Superstock 600 - Champion : Jamie Hamilton

Système de points

Calendrier

Classement

Pilotes

Pilotes privés

Constructeurs

Participants

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

2009
Sport motocycliste en 2009